Rafael Muñoz : écrivain mexicain (1899-1972).
 Rafael Muñoz : nageur espagnol né en 1988.